En français, le coin rouge peut faire référence à :

 Le coin rouge, endroit de l'isba où sont placées les icônes chez les Slaves.
 Battre les Blancs avec le coin rouge, affiche de propagande d'El Lissitzky (1919)
 Coin rouge ou Red Corner, film américain réalisé en 1997.